Milman ist der Familienname folgender Personen:

 David Milman (1912–1982), ukrainisch-israelischer Mathematiker
 Dov Milman (1919–2007), israelischer Politiker und Diplomat
 Pierre Milman, kanadischer Mathematiker
 Sophie Milman (* 1984), kanadische Jazz-Vokalistin
 Vitali Milman (* 1939), israelischer Mathematiker

Siehe auch:
 Satz von Krein-Milman (nach Mark Grigorjewitsch Krein und David Milman), Aussage aus dem mathematischen Teilgebiet der Funktionalanalysis
 Millman